Алексе́й Ви́кторович Гаврило́вич (; 5 января 1990, Пинск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский футболист, защитник. Мастер спорта Республики Беларусь.

Карьера

Клубная 
Воспитанник СДЮШОР-3 города Пинска. Первый тренер — Сергей Сильвестрович Позняк.

Профессиональную карьеру начал в минском «Динамо» в 2008 году, выступал за дубль. В сезоне 2009 года дебютировал в чемпионате Белоруссии в заключительном матче чемпионата с могилёвским «Днепром» и стал победителем чемпионата среди дублирующих составов. В 2011 году закрепился в главной команде. Сезон 2012 года провёл в аренде в «Нафтане».

В январе 2013 года перешёл в клуб «Гомель», став частью сделки по трансферу Игоря Кузьменка в минское «Динамо». Как стало известно позже, Алексей заключил двухлетний контракт с гомельским клубом. Дебютировал за «Гомель» 17 марта 2013 года в кубковой игре против ФК «Минск». В начале сезона главный тренер экспериментировал с составом и ставил Алексея то на края защиты, то опорным полузащитником. Но по прошествии нескольких туров Гаврилович вернулся на позицию центрального защитника, где составил пару с капитаном «Гомеля» Сергеем Концевым. 7 июля 2013 года забил первый гол «Гомель» в игре против жодинского «Торпедо». Сезон 2014 начал в качестве правого защитника, однако вскоре был переведён на левый фланг. В январе 2015 года продлил контракт с клубом. Через некоторое время проходил просмотр в российской «Мордовии», но в результате остался в «Гомеле». В сезоне 2015 был одним из лидеров команды, играя в центре обороны. В июле обратился в федерацию футбола по поводу нарушений клубом финансовых обязательств перед ним, в результате чего по взаимному согласию покинул клуб.

В августе 2015 года подписал контракт со «Слуцком». Закрепился в основе клуба, но по окончании сезона в ноябре 2015 года покинул команду.

В январе 2016 года присоединился к бобруйской «Белшине», а в июле того же года перешёл в «Динамо-Брест». В течение сезона 2017 года являлся капитаном команды. В сезоне 2018 был дисквалифицирован на четыре игры из-за травмы, нанесенной футболисту Неманье Милуновичу во время матча с БАТЭ. 19 июля 2018 года контракт был расторгнут по соглашению сторон. 23 июля 2018 заключил контракт с клубом «Динамо» (Минск), где быстро закрепился в стартовом составе. Во второй половине 2019 года исполнял обязанности капитана команды.

В январе 2020 года подписал контракт с клубом «Окжетпес». В феврале 2021 года стал игроком гродненского «Немана». В сезоне 2021/22 играл в российской ФНЛ-2 за клуб «Чайка» Песчанокопское, с сезона 2022/23 — в команде первой лиги «Волгарь» Астрахань.

В сборной 
Выступал за молодёжную сборную Белоруссии. Участник Олимпийских игр 2012 в Лондоне. Сыграл на турнире во втором матче против сборной Бразилии, выйдя на замену на 81-й минуте (1:3).

9 ноября 2017 года дебютировал за национальную сборную Белоруссии, выйдя на замену во втором тайме товарищеского матча против Армении (1:4).

Достижения 
«Нафтан»
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2011/12

«Динамо-Брест»
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2018

Статистика

Личная жизнь 
Женат на Олесе Бабушкиной, гимнастке, бронзовой призёрке Олимпийских игр 2008 года. В семье двое детей. Сын Артём участвовал в передаче «Лучше всех» в 2019 году.

Примечания 

​

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское
Игроки ФК «Волгарь»